Brezna est un toponyme qui peut désigner :
 Brezna, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
 Brezna, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
 Brezna, un village de Serbie situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor ;
 Breznë/Brezna, un village du Kosovo situé dans la commune/municipalité de Dragash/Dragaš (selon le Kosovo) ou de Prizren (selon la Serbie), district de Prizren/Prizren.